Трук — колишня назва островів Чуук в Мікронезії.

Див. також 
 Чуук (значення)